Ла-Мот-Аша́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 70 км на південь від Нанта, 20 км на захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Мот-Ашар і Ла-Шапель-Ашар було об'єднано в новий муніципалітет Лез-Ашар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2680,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Мот-Ашар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мот-Ашар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея